Op zondag 8 november 1981 werden in België verkiezingen gehouden voor het parlement (Kamer en Senaat).

Dit waren de eerste verkiezingen sinds de leeftijd voor stemplichtigen verlaagd werd van 21 jaar naar 18 jaar.

Tegelijk vonden verkiezingen plaats voor de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap en verkiezingen voor de negen provincieraden.

Uitslag

Kamer van volksvertegenwoordigers
Aantal geldige stemmen: 6.025.027

Senaat 
Aantal geldige stemmen: 5.968.429

Gevolgen 
Na de verkiezingen werd de Regering-Martens V samengesteld met christendemocraten en liberalen.

1981
Federaal, 1981
Verkiezingen in 1981